Zegartowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Zegartowice (Imielno) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Zegartowice (Raciechowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zegartowice (Papowo Biskupie) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern